Гаврань (, ) — самая высокая гора Бельянских Татр (2152,5 м), расположенная в северо-западной части главного хребта. Гора закрыта для посещений, так как находится на территории национального заповедника.

Примечания

Ссылки 
 Summitpost.org

Горные вершины Словакии